Giuseppe Mazzoli (1897-1938) –  militare italiano, M.O.V.M. nel corso della guerra di Spagna
 Giuseppe Mazzoli (1902) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Mazzoli (1907–1970) – scultore italiano